Голодаево — название населённых пунктов:

Россия 

 Голодаево — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Голодаево — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
Голодаево — до 1966 г. название деревни Привольная в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
Голодаево — до 1965 г. название деревни Подлесная в Воскресенском районе Нижегородской области.

Украина 

 Голодаево — до 1945 г. название села Вишнёвое в Старобельском районе Луганской области.

См. также 

 Голодяево
 Голодеево